Hilgermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hilgermann (1896–1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Laura Hilgermann (1869–1945), österreichisch-ungarische Opernsängerin (Sopran/Alt) und Gesangspädagogin